Glauert ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Glauert (1892–1934), britischer Aerodynamiker
 Ludwig Glauert (1879–1963), australischer Zoologe und Paläontologe 

Siehe auch:
 Hans Clauert (um 1506–1566), deutscher Schelm
 Prandtl-Glauert-Transformation